Maureen Connolly ha battuto in finale Julia Sampson 6-3 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1953